Професіональна футбольна група А 1976–77 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Локомотив (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1977—1978 як фіналіст Кубка Болгарії 1976—1977.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1976–1977
Болгарія
Болгарія
1976 у болгарському спорті
1977 у болгарському спорті